Национальный парк Кириром — национальный парк в Камбодже. Он находится, в основном, на территории округа Пномсруоть провинции Кампонгспы, небольшая его часть находится в соседней провинции Кахконг

Описание 
Парк располагается в восточной части Кардамоновых гор.
Он находится в 112 км от Пномпеня в стороне от Национального шоссе № 4, по дороге на Сиануквиль.

Кириром находится на высоте 675 м над уровнем моря и является первым в Камбодже официальным национальным парком.

В парке проложено много тропинок через сосновый лес, с большим количеством маленьких озер и водопадов; в недавнем прошлом его использовали красные кхмеры в качестве одной из своих баз..

Парк населяют популяции животных, среди которых азиатский слон, олень, гаур, бантенг, леопард, пятнистый линзанг, гиббон, тигр.

Кириром является популярным местом для отдыха горожан из Пномпеня.

Ссылки 

Национальные парки Камбоджи
Кохконг